Света лига може да се односи на:

 Света лига (1511), савез склопљен између Шпаније, Папске државе, Венеције, Швајцарске и Енглеске против Француске.
 Света лига (1538),
 Света лига (1571), савез склопљен између Шпаније, Папске државе, Венеције, Ђенове и других италијанских држава против Османског царства
 Француска света лига, оружани католички покрет створен у Француској 1576. године за борбу против хугенота.
 Света лига (1684), савез склопљен између Светог римског царства, Млетачке републике и Пољске, против Османског царства